Финал Кубка Америки по футболу 2004 года — решающий матч 41-го Кубка Америки, который прошёл 25 июля 2004 года на Национальном стадионе Лимы в Перу. Матч закончился победой сборной Бразилии в серии пенальти.

Матч судил Карлос Амарилья, который обслуживал два матча на предыдущих этапах турнира, оба с участием Аргентины: против Эквадора в групповом раунде и против Перу в четвертьфинале.

Путь к финалу

Статистика матча 

|}

Примечания 

Июль 2004 года
Матчи сборной Аргентины по футболу
Матчи сборной Бразилии по футболу
Международные соревнования по футболу в Перу
События 25 июля
Спорт в Перу в 2004 году
Спортивные соревнования в Лиме
2004
Футбол